Příjmení Bucher nosí více různých osobností:

 André Bucher (* 1976) – bývalý švýcarský atlet, běžec
 Rainer Bucher (* 1956) – německý římskokatolický teolog
 Reto Bucher (* 1982) – bývalý švýcarský řecko-římský zápasník